En droit, un renvoi peut avoir plusieurs significations :
 un renvoi, en droit canadien est une décision prise par un tribunal à la suite d'une question posée par un gouvernement,
 un renvoi en droit international privé est la référence à une loi étrangère dans l'application du droit,
 un renvoi préjudiciel est un mécanisme juridique qui permet à un tribunal d'attendre la décision d'un autre tribunal avant de trancher son propre litige;
 Au handball, un renvoi est une décision prise par les arbitres à la suite de l'empiètement d'un attaquant sur la zone exclusive du gardien de but.
 Un renvoi est un outil du livre qui dirige le lecteur d'un passage vers un autre auquel il est intellectuellement lié. Son correspondant informatique est le lien hypertexte.